NGC 2523B (другие обозначения — UGC 4259, MCG 12-8-30, ZWG 331.30, IRAS08072+7342, PGC 23025) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Жираф.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

2523
Жираф (созвездие)